Буралы — название населённых пунктов.

Россия 
 Буралы — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Буралы — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Буралы — село в Азнакаевском районе Татарстана.